Tap steht für:
 Flap (Phonetik), Artikulationsart in der Phonetik
 Tap (Tanzschritt), akzentuierter Schritt
 Tap (dt. Titel Tap Dance), US-amerikanischer Spielfilm (1989)
 Tap: Book of Angels Volume 20, Album (2013) von Pat Metheny

Tap oder Táp steht für folgende geografische Objekte:
 Tap (Aserbaidschan), Ort in der Gemeinde Tap Qaraqoyunlu, Goranboy (Rayon), Aserbaidschan
 Táp, Ort im Komitat Győr-Moson-Sopron, Region Westtransdanubien, Ungarn

Tap ist der Familienname folgender Personen:
 Wim Tap (1903–1979), niederländischer Fußballspieler

TAP steht für:
 TAP (Zeitschrift), amerikanische Hacker- und Phreak-Zeitschrift
 TAP, Kurzgeschichte (1995) von Greg Egan
 2,4,6-Triaminopyrimidin, Ausgangsstoff für Haarfärbemittel und Explosivstoffe
 Tandem Affinity Purification, Methode zur Proteinreinigung und zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen
 Tausend-Auflagen-Preis, Mediakennzahl
 Theologischer Arbeitskreis Pfullingen
 Timor-Alor-Pantar-Sprachen, eine Gruppe südostasiatischer Sprachen
 Transadriatische Pipeline
 Trans-Alaska-Pipeline
 Antigenpeptid-Transporter transporter associated with antigen processing, Peptid-transportierendes Membranprotein
 ein virtueller Netzwerktreiber, siehe TUN/TAP
 Tunis Afrique Presse, staatliche Nachrichtenagentur Tunesiens, Sitz Tunis
 Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Pipeline, Pipelineprojekt, das Erdgas von Turkmenistan in Zentralasien durch Afghanistan zu Häfen am Indischen Ozean in Pakistan befördern soll
 Тыва Арат Республик, die Tuwinische Volksrepublik
 Tracheales antimikrobielles Peptid, ein antimikrobielles Peptid
 TAP Portugal (ICAO-Code), portugiesische Fluggesellschaft
 Flughafen Tapachula (IATA-Code), mexikanischer Flughafen
 Tapoa (ISO-3166-2:BF-Code), Provinz in Burkina Faso

Siehe auch:
 TAP3
 Tapp (Begriffsklärung)
 Tapping (Begriffsklärung)
 Prédio TAP
 Tab
 Tabb

Abkürzung